Ravna Reka je lahko:
 Ravna Reka, Despotovac (Srbija)
 Ravna Reka, Vladičin Han (Srbija)